EUREF – podkomisja w Międzynarodowej Asocjacji Geodezji 
 EUREF89 – geodezyjny układ odniesienia w Polsce
 EUREF-POL – bazowa (podstawowa) sieć 11 punktów geodezyjnych w Polsce